Iwan Iwanow (, engl. Transkription Ivan Ivanov; * 26. Juni 1948 in Archipowka) ist ein ehemaliger sowjetischer Mittelstreckenläufer.

Leben 
Bei den Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1970 in Wien gewann er Gold in der gemischten Staffel.

1972 holte er bei den Hallen-EM in Grenoble jeweils Silber über 800 m und in der 4-mal-720-Meter-Staffel. Bei den Olympischen Spielen in München schied er über 1500 m im Vorlauf aus und erreichte über 800 m das Halbfinale.

1972 wurde er sowjetischer Meister über 800 m. In der Halle errang er 1971 über 800 m und 1973 über 1500 m den nationalen Titel.

Persönliche Bestleistungen 

 800 m: 1:46,0 min, 28. August 1971, Moskau
 1500 m: 3:37,8 min, 2. Juni 1972, Turin

Weblinks

Fußnoten 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1972
Mittelstreckenläufer (Sowjetunion)
Olympiateilnehmer (Sowjetunion)
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1948
Mann